Ci sono stati due trattati di pace firmati a Losanna e noti come trattato di Losanna o pace di Losanna:
 il Trattato di Losanna del 1912, tra Italia e Impero ottomano, al termine della guerra italo-turca; dove l'impero ottomano abdicò proclamando la sovranità italiana in Libia.
 il Trattato di Losanna del 1923, tra Turchia e Potenze dell'Intesa, al termine della prima guerra mondiale.